Фруктовый — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Фруктовый — посёлок в Кобринском районе Брестской области.

Россия 
 Фруктовый — хутор в Минераловодском районе Ставропольского края.